DNM3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 869 амінокислот, а молекулярна маса — 97 746.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як ендоцитоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки